Палац Розумовського — гетьманський палац у передмісті Глухова Вірігіно, основна частина якого збудована 1757 року.
 Палац Розумовського — пам'ятка архітектури, що є частиною Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» в місті Батурин.
 Палац Розумовського — палац у Відні.